Angela Hitler, moeder van Geli Raubal en halfzus van Adolf Hitler
 Geli Raubal, nicht van Adolf Hitler